A Magyar Klasszikusok egy 20. század végén megjelent magyar szépirodalmi könyvsorozat volt, mely a szekszárdi Babits Kiadó gondozásban jelent meg. 20 kötetben 31 művet adott közre 1993–1998 között.

Kötetei 
 Eötvös József: A falu jegyzője (1996)
 Gárdonyi Géza: Isten rabjai – A lámpás (1995)
 Herczeg Ferenc: Az aranyhegedű – Az élet kapuja – A fogyó hold (1994)
 Illyés Gyula: Magyarok (1994)
 Jókai Mór: Fekete gyémántok (1993)
 Jókai Mór: Gazdag szegények, szegény gazdagok (1994)
 Kassák Lajos: Angyalföld – Egy kosár gyümölcs (1995)
 Krúdy Gyula: Utazások a vörös postakocsin II. (1993)
 Krúdy Gyula: Vörös postakocsi. Őszi utazások a vörös postakocsin I. (1993)
 Mikszáth Kálmán: A fekete város (1995)
 Mikszáth Kálmán: Különös házasság (1994)
 Móra Ferenc: Aranykoporsó (1997)
 Móricz Zsigmond: Erdély I. – Tündérkert – A nagy fejedelem – A nap árnyéka (1995)
 Móricz Zsigmond: Erdély II. – Tündérkert – A nagy fejedelem – A nap árnyéka (1995)
 Nagy Lajos: A tanítvány – Kiskunhalom – A falu álarca (1994)
 Nyírő József: A sibói bölény – Uz Bence (1997)
 Passuth László: Fekete bársonyban (1996)
 Passuth László: Sasnak körme között (1998)
 Tolnai Lajos: A nemes vér – A polgármester úr (1996)
 Zilahy Lajos: Két fogoly (1996)

Források 
https://www.antikvarium.hu/konyv/passuth-laszlo-krudy-gyula-magyar-klasszikusok-1-20-24802

Jegyzetek 

Magyar szépirodalmi könyvsorozatok